Tha Muang (în ) este un district (Amphoe) din provincia Kanchanaburi, Thailanda, cu o populație de 105.415 locuitori și o suprafață de 610,97 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 13 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 113 de sate (muban).

Amphoe în provincia Kanchanaburi